Пово́лжский институ́т управле́ния имени П. А. Столы́пина — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (ПИУ имени П. А. Столыпина РАНХиГС) — высшее учебное заведение Саратова. До 2010 года — Поволжская академия государственной службы имени П. А. Столыпина.

История

СССР 

Создан 1 ноября 1922 года как Саратовский областной коммунистический университет, расположившийся вместе с губернской партийной школой в здании бывшей второй женской гимназии на Царицынской улице (ныне ул. Первомайская,75).

В 1928 году переименован в Нижне-Волжский (Саратовский) коммунистический университет имени В. И. Ленина.

В 1932 году коммунистический университет был преобразован в Нижневолжскую высшую коммунистическую сельскохозяйственную школу имени В. И. Ленина и в таком качестве просуществовал до марта 1939 года, став Саратовским колхозным сельскохозяйственным техникумом.

В 1938 году решением ЦК ВКП(б) Саратовский областной комитет ВКП (б) создал партийные курсы.

В 1946 году партийные курсы были преобразованы в Саратовскую областную партийную школу при Саратовском областном комитете ВКП(б).

В 1956 году Саратовская областная партийная школа была переименована в Саратовскую межобластную партийную школу и существовала до 1 сентября 1962 года.

В 1973 году Саратовская межобластная высшая партийная школа была возрождена.

В мае 1991 года переименована в Поволжский социально-политический институт.

Россия 

27 ноября 1991 года институт был преобразован в Поволжский кадровый центр при Департаменте государственной службы РСФСР.

В июле 1994 года Поволжский кадровый центр был переименован в Поволжскую академию государственной службы.

В феврале 2002 года академии присвоено имя известного государственного деятеля П. А. Столыпина.

20 сентября 2010 года Поволжская академия государственной службы имени П. А. Столыпина на правах филиала вошла в состав Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, получив название Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина.
Известные выпускники ВУЗА: Райку Дмитрий Сергеевич-бизнесмен,меценат,по некоторым данным криминальный авторитет.

Структура 
В состав института входят 7 факультетов и 23 кафедры:
 Факультет среднего профессионального образования
 Факультет государственного и муниципального управления
 Факультет политико-правового управления
 Факультет экономики и управления
 Факультет магистратуры и аспирантуры
 Факультет второго профессионального образования
 Факультет «Высшая школа государственного управления»

 Кафедра социологии и социальной политики
 Кафедра государственного и муниципального управления
 Кафедра документационного обеспечения управления
 Кафедра экономической психологии и психологии государственной службы
 Кафедра прикладной информатики и информационных технологий в управлении
 Кафедра философии
 Кафедра экономики и таможенного дела
 Кафедра административного и уголовного права
 Кафедра прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации
 Кафедра гражданского права и процесса
 Кафедра истории государства, права и международных отношений
 Кафедра конституционного и международного права
 Кафедра политических наук
 Кафедра социальных коммуникаций
 Кафедра служебного и трудового права
 Кафедра теории права
 Кафедра маркетинга, внешнеторговой деятельности и учёта на предприятиях
 Кафедра менеджмента организации
 Кафедра корпоративной экономики
 Кафедра математики и статистики
 Кафедра финансов кредита и налогообложения
 Кафедра физической культуры
 Кафедра управления персоналом

Вестник Поволжского института управления 
С 2001 года в институте издаётся «Вестник Поволжского института управления» (до 2015 года — «Вестник Поволжской академии государственной службы»). Журнал входит в Перечень ВАК по политологии, социологическим и юридическим наукам.

Руководители 
 1922—1924 — Р. И. Малецкий — ректор Саратовского коммунистического университета
 1924—1926 — Ф. М. Морозов — ректор Саратовского коммунистического университета
 1926—1927 — Л. С. Амирагов — ректор Саратовского коммунистического университета
 1927—1930 — Г. И. Бройдо — ректор Саратовского коммунистического университета
 1930—1933 — Я. И. Салат — ректор Нижне-Волжского (Саратовского) коммунистического университета имени В. И. Ленина
 апрель 1937 — 3 августа 1937 — М. С. Морген — директор Партийных курсов
 1933—1937 — В. В. Толкунов — руководитель Нижне-Волжской высшей коммунистической сельскохозяйственной школы имени В. И. Ленина
 1937—1938 — И. Я. Пономарёв — ректор Нижне-Волжской высшей коммунистической сельскохозяйственной школы имени В. И. Ленина
 1938 — март 1939 — А. П. Егоршин — ректор Нижне-Волжской высшей коммунистической сельскохозяйственной школы имени В. И. Ленина
 март 1938 — август 1941 — В. В. Подсумков — директор Партийных курсов
 ноябрь 1942—1950 — Т. А. Князева — директор Партийных курсов, ректор Саратовской областной партийной школы при Саратовском обкоме ВКП(б)
 1950—1953 — И. В. Окулов — директор Саратовской областной партийной школы при Саратовском обкоме ВКП(б)
 октябрь 1953 — февраль 1957 — Н. А. Ломакин — директор Саратовской областной партийной школы при Саратовском обкоме КПСС
 1957—1962 — П. А. Зелепукин — директор Саратовской областной партийной школы при Саратовском обкоме КПСС
 1972—1980 — И. П. Демидов — директор Саратовской межобластной высшей партийной школы
 1980—1991 — В. А. Родионов — директор Саратовской межобластной высшей партийной школы, Саратовской высшей партийной школы и Поволжского социально-политического института
 1991—2000 — В. Н. Южаков — директор Поволжского кадрового центра, ректор Поволжской академии государственной службы
 2000—2011 — С. Ю. Наумов — ректор Поволжской академии государственной службы, директор Поволжского института управления имени П. А. Столыпина
 2011—2014 — Д. Ф. Аяцков — директор Поволжского института управления имени П. А. Столыпина
 С 2014 года — В. Л. Чепляев — директор Поволжского института управления имени П. А. Столыпина

Примечания

Литература

Ссылки 
 От Комвуза до Президентской академии  — интернет-музей Поволжского института управления имени П. А. Столыпина

Высшие учебные заведения Саратова
Академии государственной службы России
Российская академия народного хозяйства и государственной службы